Le Championnat de France de Scrabble des 18-25 ans créé en 2005 est devenu l'année suivante le Championnat de France Espoir (toujours réservé aux joueurs entre 18 et 25 ans). Il se déroule sur les parties de la Coupe d'Aix lors du Festival d'Aix-les-Bains chaque année. Le nombre entre parenthèses correspond au classement final à la Coupe d'Aix.

Espoir